Meda – gmina i miejscowość we Włoszech
 MEDA – program współpracy europejsko-śródziemnomorskiej
 Meda Girard, 1856 – rodzaj ryb z rodziny karpiowatych (Cyprinidae)
 MEDA – substancja psychoaktywna z grupy fenyloetyloamin
 Meda, właściwie Mehdin Pergjeçaj - kosowski raper